Панико () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Панико, Джованни (1895—1962) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Панико, Джузеппе (род. 1997) — итальянский футболист, играющий на позиции нападающего.